Чемпионат мира по кёрлингу среди ветеранов 2013 проводился в городе Фредериктон (Канада) c 13 по 20 апреля 2013 года как для мужских, так и для женских команд. В чемпионате приняло участие 20 мужских и 14 женских команд. Чемпионат проводился в 12-й раз.

В мужском турнире чемпионом стала (8-й раз в своей истории) сборную Канады, победившая в финале сборная Новой Зеландии. Третье место заняла сборная Швейцарии, победившая в матче за бронзовую медаль сборную Швеции.

В женском турнире чемпионом стала (9-й раз в своей истории) сборная Канады, победившая в финале сборную Австрии. Третье место заняла сборная Швеции, победившая в матче за бронзовую медаль сборная Шотландии.

Впервые в чемпионате приняла участие женские сборные Австралии и Австрии.

Чемпионат проходил одновременно и в одном спортивном комплексе (но на разных площадках) с чемпионатом мира среди смешанных пар 2013.

Мужчины

Составы команд 

(Скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап

Группа A 

 Проходят в плей-офф

Группа B 

 Проходят в плей-офф

Плей-офф

Итоговая классификация

Женщины

Составы команд 

(Скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап

Группа A 

 Проходят в плей-офф

Группа B 

 Проходят в плей-офф
 Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф со 2-го места

Тай-брейк

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата (в веб-архиве, версия 27 февраля 2014)
 Результаты и статистика чемпионата на сайте Всемирной федерации кёрлинга (мужской турнир)
 Результаты и статистика чемпионата на сайте Всемирной федерации кёрлинга (женский турнир)

2013
Международные соревнования по кёрлингу в Канаде
Спорт в Канаде в 2013 году
Спортивные соревнования во Фредериктоне
Апрель 2013 года